Миховљан се може односити на:
 Миховљан (општина)
 Миховљан (Чаковец)